In the Shadow – cortometraggio del 1913 diretto da James Lackaye
In the Shadow – film del 1915 diretto da Harry Handworth
In the Shadow – cortometraggio del 2013